Черногузово — название населённых пунктов в России:

 Черногузово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Черногузово — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.